Правоприменение — это организационно-правовая форма государственной деятельности, направленная на реализацию правовых предписаний в жизни. Это деятельность компетентных субъектов по реализации требований норм права путём конкретизации общих предписаний для индивидуального случая.

Реализация норм права может иметь различные трактовки:

 Претворение в жизнь предписаний позитивного  права;
 Претворение позитивного права в жизнь посредством правомерного поведения;
 Претворение в жизнь субъективных прав и обязанностей.

Признаки правоприменения 
 Осуществляется в рамках конкретных правоотношений;
 Осуществляется в установленных государством процессуальных формах;
 Сопровождается вынесением индивидуального персонифицированного и казуистичного правоприменительного акта;
 Является государственной властной деятельностью, а также деятельностью негосударственных органов, наделенных правоприменительной функцией в силу закона.

Стадии правоприменительного процесса 

Установление фактической основы дела — исследование всех существенных юридических фактов; жизненных фактов, образующих основу применения норм права.

В рамках этой стадии следует обратить внимание на:

- виды фактических обстоятельств, изучаемых и оцениваемых на данной стадии: 

1) обстоятельства, с которыми норма права связывает определенные юридические последствия (стаж работы, возраст);  

2) факты – условия, влияющие на выработку правильных, оптимальных решений (обстоятельства совершения правонарушения, личность правонарушителя);  

3) факты – доказательства (показания свидетелей, документы и справки, заключение эксперта).   

- анализируемую стадию, которая предполагает:  

1) определение круга юридически значимых фактов;  

2) их сбор и процессуальное закрепление; 

3) установление их достоверности, достаточности и истинности. 

- процесс доказывания (логическая деятельность по установлению и предоставлению доказательств, участие в их исследовании и оценке). 

В результате логической деятельности с помощью доказательств осуществляется реконструкция обстоятельств, необходимая для применения нормы права. 

Анализ фактических обстоятельств дела редко происходит сам по себе. С самого начала, приступая к первой стадии, компетентный орган предварительно ориентируется относительно правовых норм, которые могут быть применены в дальнейшем. Изучение фактических обстоятельств позволяет со знанием дела принять решение относительно норм права. Поэтому первая и вторая стадия соотносительны, поскольку они предполагают и сопровождают друг друга.

Установление юридической основы дела — выбор соответствующей нормы права и установление её подлинности (действительности); т.е. правовая квалификация – юридическая оценка всей совокупности фактических обстоятельств дела, путём соотнесения данного случая с определёнными юридическими нормами. 

На этой стадии необходимо: 

1) выбрать норму права, рассчитанную на данное фактическое обстоятельства;  

2) проверить подлинность текста нормы права;  

3) проверить правила действия нормы права в пространстве, во времени и по кругу лиц;  

4) уяснить смысл и содержание нормы права (толкование – уяснение);  

5) разрешить коллизии между нормами права;  

6) преодолеть пробелы в позитивном праве; 

7) осуществить критику закона. Это значит, что перед применением закона его нужно «покритиковать», т.е. тщательно, всесторонне, с разумной придирчивостью проверить возможность применения юридических норм к данному случаю.

Принятие решения по делу.

Оформление правоприменительного акта, в том числе в устной форме. 

1) вынесение акта применения, которым оформляется решение по делу (например, приказ, приговор);  

2) определение субъективных прав и юридических обязанностей, мер юридической ответственности и иных мер государственно-правового принуждения конкретных субъектов.

Формы правоприменения 
1) оперативно-исполнительная, в рамках которой осуществляется организация выполнения предписаний норм права, позитивное регулирование с помощью индивидуальных актов (например, прием на работу, регистрация брака); 

2) правоохранительная, охватывающая охрану норм права от каких-либо правонарушений; применение мер государственного принуждения; назначение мер наказания или взыскания.

См. также 
 Правосудие

Примечание

Литература 
 А. М. Лушников. Теория государства и права М., 2009
 П. Е. Недбайло. Применение советских правовых норм. М.:Госюриздат, 1960

Теория государства и права